Mpundu peut désigner :
 plusieurs villages du Cameroun dans la région du Sud-Ouest, le département du Fako et l'arrondissement de Muyuka :
 Mpundu 1 
 Mpundu 2, 
 Mpundu Balong
 , un évêque zambien.